Клямри (рідко клямбри)  — скоби для кріплення елементів дерев'яних конструкцій між собою. Застосовують у будівництві, обробці пиломатеріалів тощо.
 Клямри — герб шляхетський.

Клямри — село в гміні Хелмно Хелмінського повіту Куявсько-Поморського воєводства